Kepler-Museum steht für
 Kepler-Museum Weil der Stadt
 Kepler-Museum Prag
 Kepler Gedächtnishaus in Regensburg